Мурат-паша (), или Мурад-паша, может означать:
 Куюджу Мурат-паша — великий визирь Османской империи в 1605—1611 годах.
 Кара Мурад-паша — великий визирь Османской империи в 1649—1650 и 1655 годах.

См. также 
 Муратпаша — район в провинции Анталья.